De titel Metamorphosen heeft betrekking op meerdere werken:
 Metamorfosen (literatuur), Romeinse literaire werken:
 Metamorfosen (Ovidius), van Ovidius
 Metamorphoses (Apuleius), van Lucius Apuleius Madaurensis
 Metamorphoses (Claes) van Paul Claes (hedendaagse tijd)
 Metamorphosen (R. Strauss), een muziekwerk van de componist Richard Strauss
 Metamorphosen; een bijnaam van het 2e vioolconcert van Krzysztof Penderecki.
 Metamorphoses (Jean-Michel Jarre), een muziekalbum van Jean-Michel Jarre